Абисанда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе.  Занимает площадь  км². Население — 132 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página con información del municipio
 Los titiriteros de Binéfar 
 Población en INE 2006 
 Imágenes y descripción del Castillo de Abizanda

Муниципалитеты Уэски